Bhaduri ist der Familienname folgender Personen:

 Amit Bhaduri (* 1940), indischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Madhu Bhaduri (* 1945), indische Autorin, Dokumentarfilmerin und Diplomatin